het Engelse woord voor klas (doorverwijspagina)
 het Engelse woord voor klasse (doorverwijspagina)
 in het Nederlands vooral gebruikt voor klasse (informatica)
 Class (film), een film van Lewis John Carlino met Jacqueline Bisset en Rob Lowe
 Class (krant), een Italiaanse krant
 Class (televisieserie), Britse sciencefictionserie uit 2016